Занеле Мухоли (; род. , Умлази) — южноафриканский фотограф, художественная активистка.

Начало карьеры 
Занеле родилась в Умлази (Umlazi) — южном пригороде Дурбана, младшая из пяти детей Ашвелла Танджи Банда Мухоли и Бестер Мухоли. В 2003 году закончила студию Маркет-фото (Market Photo Workshop) в Ньютауне (Йоханнесбург) по курсу современной фотографии. В 2004 году состоялась её первая персональная выставка в Йоханнесбургской художественной галерее (Johannesburg Art Gallery). В 2009 году получила степень магистра изобразительных искусств (Master of Fine Arts) в Университете Райерсон (Ryerson University) в Торонто по специальности документальное медиа-искусство (media studies). Тема магистерской диссертации Мухоли — отражение в искусстве идентичности чернокожих женщин-лесбиянок после падения режима апартхейда в ЮАР.

Мухоли работала фотографом и корреспондентом в интернет-журнале африканского ЛГБТ-сообщества «Под маской» (Behind the Mask). В 2002 году при её участии основан Форум по расширению полномочий женщин (Forum for the Empowerment of Women, FEW) — организация, которая ставит своей целью предоставить безопасное место, куда могли бы приходить и находить поддержку чернокожие женщины-лесбиянки. Она собирала и документировала случаи преступлений на почве ненависти против членов лесбийского сообщества с тем, чтобы привлечь внимание общества к фактам так называемых «исправительных изнасилований», физического насилия и к проблеме ВИЧ-инфекции/СПИДа.

Выставки 
Деятельность на ниве визуального активизма Мухоли начала в 2004 году с первой персональной выставки, озаглавленной «Наглядная сексуальность: только полкартинки» (Visual Sexuality: Only Half the Picture), в Йоханнесбургской художественной галерее. В основном в её работах отражается положение сексуальных меньшинств в среде чернокожего населения. Она выставлялась в Центре современного искусства в Лагосе (Нигерия), в выставочных залах «Кунстхалле Вин» (Kunsthalle Wien) в Вене (Австрия), «Ле Казе д’Арте» (Le Case d’Arte) в Милане (Италия), в галереях Майкла Стивенсона в Кейптауне и Фреда Манна в Лондоне (Великобритания), участвовала в фестивале южноафриканского театрального, танцевального и визуального искусства «Афровайбс» (Afrovibes) в Амстердаме (Нидерланды).

Последние коллективные выставки, в которых она принимала участие: Appropriated Landscapes («Захваченные ландшафты») в выставочном зале The Walther Collection (The Walther Collection), (Ной-Ульм, Германия, июнь 2011), международном биеннале в Сан-Паулу (Bienal Internacional de Arte de São Paulo, осень 2010), …for those who live in it: Pop Culture, Politics and Strong Voices («…для тех, кто живёт этим: поп-культура, политика и сильные голоса») в галерее MU Eindhoven (Нидерланды, 2010), Bamako in Toronto («Бамако в Торонто») (Торонто, Канада, 2010), Undercover: Performing and Transforming Black Female Identities («Скрытое: повседневные и меняющиеся роли чернокожих женщин») в музее изобразительных искусств колледжа Спелман (Spelman College, Атланта, США, 2009), Life Less Ordinary: Performance and Display in South African Art («Жизнь ниже среднего: деятельность и её отражение в искусстве Южной Африки») в галерее Джаногли (Djanogly Gallery, Ноттингем, Великобритания, 2009).

Мухоли участвовала в следующих выставках:

Персональные выставки

Избранные коллективные выставки

Награды 
В 2005 году Мухоли получила Толлмановскую премию в области изобразительных искусств (Tollman Award for the Visual Arts), в 2006 — стипендию BHP Billiton и Витватерсрандского университета, в 2009 выиграла грант имени Тами Мньеле (Thamsanga Mnyele) на стажировку в Амстердаме и грант Иды и Элая Рубинов на пребывание (artist in residence) в Массачусетском технологическом институте в США. В 2009 году получила награду испанского «Дома Африки» (Casa África) как лучшая женщина-фотограф и премию французского Фонда Блашер (Fondation Blachère) на биеннале африканской фотографии «Встречи в Бамако» (Rencontres de Bamako, Rencontres africaines de la photographie), а также премию памяти Фанни-Энн Эдди от журналистской организации International Resource Network (International Resource Network) в знак признания её выдающегося вклада в изучение сексуальности в Африке.

Критика 
В августе 2009 года министр искусства и культуры ЮАР Лулу Кингвана (Lulama Xingwana) ушла с фотовыставки, на которой представлялись работы Мухоли, назвав их безнравственными, оскорбительными и подрывающими национальное единство. В ответ Мухоли высказала своё мнение: «Нет ничего хуже. Я думала, что прежде чем совершать поступки люди думают и задают вопросы. Я хотела диалога».

Примечания

Литература 
 Zanele Muholi: Only Half The Picture. — STE Publishers, 2011. 96 p. ISBN 0620361468, ISBN 978-0620361460
 Faces and Phases / Ed. Sophie Perryer. — Prestel USA, 2010. 96 p. ISBN 3791344951, ISBN 9783791344959

Родившиеся в Дурбане
Активисты ЛГБТ-движения в ЮАР
Выпускники Университета Райерсона